

Wydarzenia 

 Nowohetyckie królestwo Gurgum wcielone przez Sargona II do Asyrii.